Methanoregulaceae — семейство архей из порядка Methanomicrobiales, выделенное в 2012 году.

Классификация 
На июнь 2017 года в семейство включают 3 рода:
  (2 вида)
  (2 вида)
  (1 вид)

Примечания 

 
Семейства архей